Alexandrina är ett släkte av insekter. Alexandrina ingår i familjen syrsor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Syrsor
Alexandrina